Лукацкий, Ефрем Львович (род. 1956) — украинский фотожурналист.
 Лукацкий, Михаил Абрамович (род. 1959) — российский учёный в области теоретической педагогики, доктор педагогических наук.
 Лукацкая, Фрима Иосифовна — украинский советский астрофизик, доктор физико-математических наук.